Abietoideae — підродина хвойних рослин родини соснові. Назва походить від роду Abies (ялиця), який містить більшість видів роду. Наразі до цієї підродини віднесено шість родів: Abies, Cedrus, Keteleeria, Nothotsuga, Pseudolarix, Tsuga. Група раніше розглядалася як окрема родина, Abietaceae.

Роди та види 
Abies
 Abies alba
 Abies amabilis
 Abies balsamea
 Abies beshanzuensis
 Abies borisii-regis
 Abies bracteata
 Abies cephalonica
 Abies chensiensis
 Abies cilicica
 Abies concolor
 Abies delavayi
 Abies densa
 Abies durangensis
 Abies fabri
 Abies fanjingshanensis
 Abies fargesii
 Abies firma
 Abies flinckii
 Abies forrestii
 Abies fraseri
 Abies grandis
 Abies guatemalensis
 Abies hickelii
 Abies holophylla
 Abies homolepis
 Abies kawakamii
 Abies koreana
 Abies lasiocarpa
 Abies magnifica
 Abies mariesii
 Abies milleri
 Abies nebrodensis
 Abies nephrolepis
 Abies nordmanniana
 Abies numidica
 Abies pindrow
 Abies pinsapo
 Abies procera
 Abies recurvata
 Abies religiosa
 Abies sachalinensis
 Abies sibirica
 Abies spectabilis
 Abies squamata
 Abies veitchii
 Abies vejarii
 Abies yuanbaoshanensis
 Abies ziyuanensis
Cedrus
Cedrus atlantica
Cedrus brevifolia
Cedrus deodara
Cedrus libani
Keteleeria
Keteleeria davidiana
Keteleeria evelyniana
Keteleeria fortunei
Nothotsuga
Nothotsuga longibracteata
Pseudolarix
Pseudolarix amabilis
†Pseudolarix japonica
†Pseudolarix wehrii
Tsuga
 Tsuga canadensis
 Tsuga caroliniana
Tsuga chinensis
Tsuga diversifolia
Tsuga dumosa
Tsuga forrestii
Tsuga heterophylla
Tsuga mertensiana
Tsuga sieboldii
Tsuga ulleungensis

Примітки 

Підродини рослин
Соснові